San Mamés (1913), stadion van Athletic Bilbao van 1913 tot 2013
San Mamés (2013), stadion van Athletic Bilbao vanaf 2013